Mordt ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolph Mordt (1826–1856), norwegischer Maler
 Per Edmund Mordt (* 1965), norwegischer Fußballspieler
 Ray Mordt (* 1957), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler